La Beatriz peut désigner :

Toponymes

La Beatriz : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo ;
 La Beatriz : capitale de la paroisse civile de La Beatriz de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme